Ras al-Khaimah (emiraat), een emiraat in de Verenigde Arabische Emiraten
Ras al-Khaimah (stad), de hoofdstad van dat emiraat